Армения участва на олимпийски игри за първи път със самостоятелен отбор през 1994 г. и е представена на всички летни и зимни олимпийски игри оттогава насам. Преди това арменски атлети се състезават като част от съветския олимпийски отбор от 1952 до 1988 г., а след разпадането на Съветския съюз – като част от Обединения отбор през 1992 г.

Арменски атлети са спечелили общо 13 олимпийски медала в борба, вдигане на тежести и бокс. Арменският национален олимпийски комитет е създаден през 1990 г. и признат от Международния олимпийски комитет през 1993 г.

Таблици с медали

Медали от летни олимпийски игри

Медали от зимни олимпийски игри

Медали по спорт

Списък на медалистите

Знаменосци 

 Летни олимпийски игри

 Зимни олимпийски игри

Източници 
 
 
 

Олимпийски игри
Страни на олимпийските игри